poroh – ukraińska forma słowa próg (rzeczny)
 wsie na Ukrainie
 Porohy – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Porohy – wieś w obwodzie winnickim